Owada ist der Familienname folgender Personen:
 Hisashi Owada (* 1932), japanischer Diplomat
 Itsuka Owada (* 1980), japanische Biathletin
 Masako Owada (Masako (Kaiserin); * 1963), japanische Kaiserin